Nelson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Nelson County, Kentucky 
 Nelson County, North Dakota 
 Nelson County, Virginia